Джеймс Айвори
 Айвори, Джеймс (1765—1842) — шотландский математик.
 Айвори, Джеймс (род. 1928) — американский кинорежиссёр.